A La Liga 1981-82-es szezonja volt a bajnokság 51. kiírása. A bajnokságban 18 csapat vett részt, a győztes a Real Sociedad lett. A szezon 1981. szeptember 19-én vette kezdetét, az utolsó fordulót pedig 1982. április 25-én rendezték.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1